Mečíř steht für:

 Mečíř, Ortsteil der Gemeinde Křinec in Tschechien

Mečíř ist der Familienname folgender Personen:

 Miloslav Mečíř (* 1964), slowakischer Tennisspieler
 Miloslav Mečíř junior (* 1988), slowakischer Tennisspieler